

Toponyme

Presidente Altino, quartier de la ville d’Osasco, dans l’État de São Paulo.
 Altino Arantes, gratte-ciel de bureaux de São Paulo.

Altino, commune de la province de Chieti, dans la région Abruzzes.
 Quarto d'Altino, commune de la ville métropolitaine de Venise dans la région Vénétie.

Personnes

Personnalités chrétiennes 
 Héliodore d'Altino ou Héliodore d'Altinum (, saint chrétien.
 Libéral d'Altino (début du -437), personnalité chrétienne élevée au rang de saint par l'Église catholique.

Pseudonyme 
 Dez Altino, chanteur burkinabé actif à partir de 2006.